Het ATP-toernooi van Rome 2011 (met de officiële naam Internazionali BNL d'Italia) vond plaats van 8 tot en met 15 mei 2011. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in de Italiaanse hoofdstad Rome.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2011 trok 151.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome